Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Deutschland nahm zum neunten Mal an der Endrunde teil und ging als Titelverteidiger ins Turnier, scheiterte aber bereits im Viertelfinale.

Qualifikation 

Deutschland wurde für die Qualifikation in Gruppe 5 gelost und traf dabei auf Russland, Ungarn, Kroatien und  die Türkei. Deutschland startete mit einem 12:0-Heimsieg gegen Ungarn in die Qualifikation und blieb auch in den anderen sieben gewonnenen Spielen ohne Gegentor und qualifizierte sich am 12. April 2016 als zweite Mannschaft für die Endrunde. Danach gewann die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille, womit die Amtszeit von Bundestrainerin Silvia Neid endete. Ihre Nachfolgerin Steffi Jones startete ihre Amtszeit dann mit zwei Qualifikationsspielen. Obwohl die deutsche Mannschaft mit 35 Toren die zweitmeisten Tore erzielte, konnte sich keine deutsche Spielerin unter den besten 20 Torschützinnen platzieren. Beste deutsche Torschützin in der Qualifikation war Alexandra Popp mit fünf Toren. Insgesamt trugen sich 16 deutsche Spielerinnen in die Torschützinnenliste ein und damit die meisten aller Mannschaften. Zudem profitierte die deutsche Mannschaft von zwei Eigentoren gegnerischer Spielerinnen.

Tabelle

Kader 
Am 2. Juni benannte Steffi Jones einen vorläufigen Kader mit 29 Spielerinnen. Am 30. Juni benannte Jones den Kader für die EM-Endrunde. Gestrichen wurden Pauline Bremer, Johanna Elsig, Alexandra Popp (Anriss des Außenbandes im linken Knie), Carina Schlüter, Lisa Schmitz und Lea Schüller.

Anna Blässe, Kristin Demann, Carolin Simon, Sara Doorsoun, Linda Dallmann und Hasret Kayikci nehmen erstmals an einem großen Turnier teil.

Vorbereitung  
Nach der erfolgreichen Qualifikation spielte Deutschland erstmals gegen Österreich und anschließend gegen Gastgeber Niederlande und gewann beide Spiele mit 4:2. Das Länderspieljahr wurde dann mit einem 1:1 gegen Norwegen abgeschlossen. Im März 2017 stand die Teilnahme am SheBelieves Cup 2017 auf dem Programm, wo wie im Vorjahr die EM-Teilnehmer England (1:0) und Frankreich (0:0) sowie Weltmeister USA (0:1)  die Gegner waren. Am 9. April spielte die Mannschaft in Erfurt gegen den Olympiadritten Kanada, der drei Tage zuvor gegen den EM-Gruppengegner Schweden mit 1:0 gewonnen hatte, und gewann mit 2:1. Am 4. Juli wurde Südamerikameister Brasilien in Sandhausen mit 3:1 besiegt.

Quartier in den Niederlanden war das De Ruwenberg Hotel in Sint-Michielsgestel.

EM-Endrunde

Gruppenphase 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Deutschland Topf 1 mit Gastgeber Niederlande, Frankreich und England zugeordnet.
Deutschland wurde in Gruppe B gelost und traf im ersten Spiel der einzigen Gruppe ohne EM-Neuling auf Schweden, trifft dann noch auf Italien sowie auf Qualifikationsgegner Russland. Gegen Schweden gab es zuvor in 26 Spielen 19 Siege und sieben Niederlagen, aber noch nie ein Remis. Zuletzt trafen beide im Spiel um die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen aufeinander, das Deutschland mit 2:1 gewann. Die letzte Niederlage gegen Schweden gab es am 4. März 2015 im ersten Spiel des Algarve-Cup 2015 als Deutschland nach 2:0-Führung mit 2:4 verlor, aber eine Woche später das Spiel um Platz 3 mit 2:1 gewann. Auch gegen die beiden anderen Gegner ist die Bilanz positiv: gegen die Russinnen gab es bis zur Auslosung in 18 Spielen 16 Siege und zwei Remis, aber noch keine Niederlage und gegen Italien in 26 Spielen 14 Siege, acht Remis und vier Niederlagen. Das letzte Spiel zwischen beiden war das EM-Viertelfinale der letzten EM, das Deutschland mit 1:0 gewann. Die letzte Niederlage gegen Italien gab es am 14. März 2007 beim Spiel um Platz 7 des Algarve-Cup 2007 und war das letzte Länderspiel von Steffi Jones.

K.-o.-Runde

Viertelfinale 
Deutschland und Dänemark trafen bisher 21-mal aufeinander, davon zweimal bei EM-Endrunden. Zwölf Spiele konnten die Deutschen gewinnen, viermal spielten sie gegeneinander remis und fünf Spiele wurden verloren. Die letzte Niederlage gegen Dänemark gab es am 11. März 2009 im Spiel um Platz 3 beim Algarve-Cup 2009. Den letzten Sieg gegen die Däninnen gab es ein Jahr später im Auftaktspiel des Algarve-Cup 2010. Danach gab es nur noch ein Spiel zwischen beiden beim Algarve-Cup 2013 das torlos endete. Von den beiden EM-Endrundenspielen gewannen beide Mannschaften je eins: die Däninnen 1993 das Spiel um Platz 3, was gleichzeitig die letzte Niederlage der deutschen Mannschaft in der K.-o-Runde bei einer EM und das letzte Spiel um den dritten Platz war, und die Deutschen das Gruppenspiel 1997.

Einzelnachweise 

Deutschland
2017 Frauen